San Antonio pode referir-se aos departamentos argentinos:

San Antonio (departamento de Jujuy)
San Antonio (departamento de Río Negro)

Desambiguação